Football Manager 2008 — очередная игра из серии Football Manager. Игра появилась на прилавках магазинов большинства европейских стран 19 октября 2007 года.

Начало продаж игры было намечено на 19 октября 2007 года, однако в связи с активностью «пиратов», начавших распространение игры уже 16 октября, издатели приняли решение о досрочном релизе игры — и продажи начались 18 октября.

Впервые в серии Football Manager появилось понятие «бета-патч», означавшее выпуск предварительной версии патча. Всего было выпущено 2 бета-патча, 2 официальных патча, и 1 «патч-фикс», выпущенный сразу же после патча 8.0.2. Первый официальный патч был доступен для скачивания 22 ноября 2007 года, а патч 8.0.2 — 14 февраля 2008 года.

Официально игра не издавалась на русском языке, однако на сайтах FMFan.ru и FM-X.net создавался фанатский перевод игры.

Описание

Нововведения в игре 
 Улучшенный менеджмент сборных команд
 Новый скин
 Система подсказок
 Видоизмененная система капитанства
 Переработанная система отношений с фанатами и руководством клуба
 Возможность регулирования размера поля
 Появление «Лучшей команды всех времён»
 Коллективные бонусы за победу
 Система FaceGen для сгенерированных игроков

Доступные в игре лиги и соревнования 
Африка

 CAF Лига Чемпионов
 CAF Кубок конфедераций
 CAF Суперкубок
 Лиги ЮАР

Азия и Океания

 AFC Лига Чемпионов
 AFC Кубок
 AFC Президентский кубок
 AFF Клубный чемпионат
 A3 Кубок Чемпионов
 OFC Лига чемпионов
 A-League (Hyundai A-League)
 Китайские лиги
 Лиги Гонконга
 Лиги Индии
 Лиги Индонезии
 Лиги Малайзии
 Лиги Сингапура
 Лиги Южной Кореи

Европа

 UEFA Лига Чемпионов
 UEFA Кубок
 UEFA Интертото Кубок
 UEFA Суперкубок
 Лиги Австрии
 Лиги Беларуси
 Лиги Бельгии
 Лиги Болгарии
 Лиги Хорватии
 Лиги Чехии
 Лиги Финляндии
 Лиги Франции
 Лиги Германии
 Лиги Греции
 Лиги Венгрии
 Лиги Исландии
 Лиги Израиля
 Лиги Италии
 Лиги Нидерландов
 Лиги Польши
 Лиги Португалии
 Лиги Румынии
 Лиги России
 Лиги Сербии
 Лиги Словакии
 Лиги Словении
 Лиги Испании
 Лиги Швейцарии
 Лиги Турции
 Лиги Украины

Великобритания

 Setanta Cup
 Лиги Англии
 Лиги Северной Ирландии
 Лиги Ирландии
 Лиги Шотландии
 Лиги Уэльса

Скандинавия

 Royal League
 Лиги Дании
 Лиги Норвегии
 Лиги Швеции

Северная Америка

 CONCACAF Кубок Чемпионов
 Суперлига
 США, Канада — Major League Soccer
 Лиги Мексики

Южная Америка

 Copa Libertadores
 Copa Sudamericana
 Recopa Sudamericana
 Лиги Аргентины
 Лиги Бразилии
 Лиги Чили
 Лиги Колумбии
 Лиги Перу
 Лиги Уругвая

Интересные факты 

 Сборная Германии была недоступна в игре по причине эксклюзивности лицензии на использование в серии игр FIFA от EA SPORTS.
 Сборная Японии и Японская лига были недоступны по причине эксклюзивности лицензии на использование в серии игр Pro Evolution Soccer от Konami.
 Перед релизом игры группа фанатов из России обратилась к руководству Sports Interactive и Sega с просьбой начать официальные продажи игры в России. Для подтверждения серьёзности своих намерений был введён запрет на распространение ссылок на «пиратские» версии игры на одном из крупнейших фан-сайтов. В ноябре 2007 года директор Sports Interactive впервые дал интервью для русскоговорящих фанатов игры, а в декабре 2007 года начались продажи игры в России.

Ссылки 
 Официальный сайт серии 

Компьютерные игры 2007 года
Игры для Windows
Продолжения компьютерных игр
Игры для macOS
Игры для PlayStation Portable
Игры для Xbox 360
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Football Manager
Симуляторы футбольного менеджера
Компьютерные игры, разработанные Sports Interactive